Jméno Franz Endler se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Franz Endler (publicista) (1937–2002) – rakouský hudební kritik a kulturní publicista
 Franz Endler (teolog) (1858–1937) – český teolog